Movileni kan verwijzen naar de volgende Roemeense gemeenten:
 Movileni (Galați)
 Movileni (Iași)
 Movileni (Olt)